En Pologne, Cekanów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Cekanów, un village du powiat de Piotrków,
 Cekanów, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.